Jo de Leeuw (voordrachtskunstenaar) - Nederlands voordrachtskunstenaar (1905-1993)
 Jo de Leeuw (burgemeester) - Nederlands burgemeester (ca.1920-2016)